Centrifuga è un'apparecchiatura di laboratorio per la separazione di fase (generalmente solido/liquido) mediante sedimentazione accelerata;
 Centrifuga è una delle forze applicate ad un corpo dotato di moto curvilineo;
 Centrifuga è un'apparecchiatura atta a simulare a terra accelerazioni tipiche dei lanci e rientri delle missioni spaziali;
 Centrifuga è una delle funzioni delle comuni lavatrici domestiche, che consiste nella rotazione ad alta velocità del cestello per eliminare l'acqua dai capi appena lavati.
 Centrifuga è un elettrodomestico usato in cucina per ricavare il succo da diversi tipi di vegetali

Altri progetti